Baggage (1997), een film uit 1997
Baggage (2003), een film uit 2003
Baggage (2008), een korte film uit 2008

Zie ook 
 Bagage